Епархия Горе () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Горе (Чад), Чад. Епархия Горе распространяет свою юрисдикцию на южную часть регион Восточный Логон. Епархия Горе входит в митрополию Нджамены. Кафедральным собором епархии Горе является церковь святой Пресвятой Девы Марии в городе Горе.

История 
28 ноября 1998 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу "Diligentem sane", которой учредил епархию Добы, выделив её из епархии Мунду.

Ординарии  епархии 
 епископ Rosario Pio Ramolo OFMCap  (28.11.1998 – по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Diligentem sane curam

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Чада